Nishinoshima – cittadina giapponese della prefettura di Shimane
 Nishinoshima – isola vulcanica del Giappone